Die AEGON Surbiton Trophy 2017 war ein Tennisturnier, das vom 6. bis 11. Juni 2017 in Surbiton stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2017 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 

 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 148 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)

ATP Challenger Tour 2017
Tennisturnier in London
Sportveranstaltung im Royal Borough of Kingston upon Thames